

Квінтон — місто, штат Оклахома
 Квінтон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Квінтон — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі